Il singolare femminile del Brisbane International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La campionessa uscente era Kim Clijsters, che non ha partecipato a questa edizione. In finale Petra Kvitová ha battuto Andrea Petković per 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Samantha Stosur (secondo turno)
 Shahar Peer (secondo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Marion Bartoli (semifinale)

  Anastasija Pavljučenkova (semifinale)
  Flavia Pennetta (ritirata per avvelenamento da cibo)
  Alisa Klejbanova (primo turno)
  Alexandra Dulgheru (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brisbane International 2011